Hondsrugweg (Amsterdam), weg in Amsterdam-Zuidoost
Hondsrugweg (Emmen), weg in Emmen